Rysk kan syfta på:

 Ryssland – officiellt Ryska federationen sedan 1991, en federal republik som omfattar stora delar av Östeuropa och hela Nordasien
 Moskvariket – (1283–1547), ett rike omkring staden Moskva
 Tsarryssland – (1547–1721), ett envälde (autokrati) under tsaren
 Kejsardömet Ryssland – (1721–1921), en rysk statsbildningen
 Sovjetunionen – (1922–1991), en konstitutionellt socialistisk stat som existerade på den största delen av territoriet av det forna Tsarryssland i Eurasien
 Ryska Sovjetrepubliken – (1917–1991), den största sovjetrepubliken
 Ryssar – ett östslaviskt folk som har ryska som modersmål
 Ryska – det största av de slaviska språken
 Rysk kultur – kulturarvet i Ryssland

Se även
 Sovjetisk